Niphon Plaiwan, conocido artísticamente como Yodrak Salakjai (Thai: ยอดรัก สลักใจ) (6 de febrero de 1956 - 9 de agosto de 2008) es un actor y cantante tailandés. Fue popular en los años 1975 y 2008.

Discografía
 Sam Sip Yang Jaew (สามสิบยังแจ๋ว)
 Khad Nguen Khad Rak (ขาดเงินขาดรัก)
 Ai Noom Too Plaeng (ไอ้หนุ่มตู้เพลง)
 Jakkrayan Khon Jon (จักรยานคนจน)
 Jam Jai Doo (จำใจดู)
 Joad Mai Jak Naewna (จดหมายจากแนวหน้า)
 Tha Han Ruea Maa Laew (ทหารเรือมาแล้ว)
 Khob Khun Fan Pleang (ขอบคุณแฟนเพลง)

Libro

Cantantes masculinos de Tailandia
Fallecidos por cáncer de hígado
Fallecidos por cáncer en Tailandia
Fallecidos en Bangkok